Левенберг — фамилия.
 Левенберг, Борис Евсеевич (род. 1950) — советский, израильский композитор и музыкальный педагог.
 Левенберг, Марк Израилевич (род. 1945) — российский кинооператор.